

Geografia
 Kurihara – città giapponese della prefettura di Miyagi

Persone
 Ayumi Kurihara – wrestler giapponese
 Katsushi Kurihara – ex calciatore giapponese
 Keisuke Kurihara – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Megumi Kurihara –ex pallavolista giapponese
 Mika Kurihara – cestista giapponese
 Yūzō Kurihara – ex calciatore giapponese